Vila Cristina pode ser:

Vila Cristina, bairro da cidade de Betim, MG
Vila Cristina, bairro da cidade de São Paulo, SP
Vila Cristina, bairro de Ferraz de Vasconcelos, SP
 Vila Cristina, um distrito da cidade de Caxias do Sul, RS
 Vila Cristina , distrito de Ivinhema , MS  
Desambiguação